Fußball-Bundesliga 1970/1971 vanns av Borussia Mönchengladbach före Bayern München och Hertha Berlin.

Slutställning	

Anmärkningslista

Källor

1970 i Västtyskland
1971 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1970/1971
1970/1971